Als Europameisterschaft 1952 oder EM 1952 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1952 stattfanden:

 Dreiband-Europameisterschaft 1952 in Lausanne (Schweiz)
 Eishockey-Europameisterschaft 1952 im Rahmen des olympischen Eishockeyturniers 1952 in Oslo (Norwegen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1952 in Wien (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1952 in Östersund (Schweden)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1952 in Paris (Frankreich)

!
1952